Der Begriff Metathese () bezeichnet:
 in der Phonetik/Phonologie die Vertauschung von Lauten, siehe Metathese (Phonetik)
 in der Philosophie und Metaphysik eine grundlegende übergreifende Idee oder Vermutung, die Metathese (Philosophie)
 in der Chemie werden mit Metathese verschiedene Reaktionen bezeichnet, bei der Gruppen bzw. Teilstrukturen von Reaktanden ausgetauscht werden, siehe Metathese (Chemie)